A Liga Celta de Rugby de 2001-02 foi a primeira temporada da Celtic League, a liga europea de rugby dos países célticos envolvendo times da Irlanda, Escócia e País de Gales.

O vencedor foi o time irlandês Leinster, da cidade de Dublin, que ganhou o 1º título.

Equipes participantes

1 Fase

Chave A

Classificação 

Pontuação: Victoria = 3, Empate = 1, Derrota = 0

Chave B

Classificação 

Pontuação: Victoria = 3, Empate = 1, Derrota = 0

2 Fase

Quartas de final

Semi finals

Final

Campeão

Ver também 
 Celtic League